Абдулла Мухаджирович Абдурагимов (; род. , Дагестан, Россия) — французский боец смешанных единоборств российского происхождения. Двукратный чемпион «Naga Europe» по Джиу-джитсу, чемпион Европы «IBJJF» 2015 года, 6-кратный чемпион Франции по бразильскому джиу-джитсу. По национальности — кумык.

Биография 
Родился в селении Нижний Дженгутай. В возрасте 14 лет переехал из России во Францию.

Начал свою профессиональную карьеру в 2016 г. Принимал участие в турнирах таких промоушенов, как 100% Fight, EB, HFC. Встречался в поединках с такими соперниками, как: Танаузууррусс, Алеко Сагхлиани, Адриэн Морейра, Родриго Кавальеро.

6-кратный чемпион Франции по бразильскому джиу-джитсу в категории GI.

Статистика 

|-
|Победа
|align=center|9-0-1
| Родриго Кавальеро
|Болевым
|Brave FC
|
|align=center|1
|align=center|4:20
|  Пакистан
|
|-
|Победа
|align=center|8-0-1
| Сидни Виллер
|Болевым
|Brave FC
|
|align=center|1
|align=center|3:20
|
|
|-
|Победа
|align=center| 7-0-1
|Вискади Андраде
|Единогласным решением судей
|SHC 12
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
| 
|align=center|6-0-1
|Джордж Ейд
|
|Europian Beatdown
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center| 6-0
|Танаузу Руиз
|Болевой приём (удушающий)
|Slam Arena
|
|align=center|1
|align=center|3:31
|
|
|-
|Победа
|align=center| 5-0
|Алеко Сиглианишвили
|Удушающим приёмом
|Hit Fighting Championship
|
|align=center|1
|align=center|1:39
|
|
|-
|Победа
|align=center| 4-0
|Наеб Хезам
|Удушающим приёмом
|Capital Fights. Ehouo vs Lidon
|
|align=center|1
|align=center|3:32
|
|
|-
|Победа
|align=center| 3-0
|Гаель Гримуд
|Болевой приём (удушающий)
|100 % Fight
|
|align=center|2
|align=center|4:01
|
|
|-
|Победа
|align=center| 2-0
|Софин Айсу
|Болевой приём (удушающий)
|100 % Fight
|
|align=center|1
|align=center|2:21
|
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
| Адриен Морейра
|Болевой приём (удушающий)
|100 % Fight Condeter 33
|
|align=center|4
|align=center|1:16
|
|

Примечания

Ссылки 
 
 Абдурагимов Абдул — на Tapology

Бойцы смешанных единоборств Франции